Glen Allen kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glen Allen (Alabama)
Glen Allen (Missouri)
Glen Allen (Virginia)